Либертад има више значења:

 Либертад (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Либертад (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Либертад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либертад (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либертад, Долорес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Либертад, Пирамо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Либертад (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Либертад (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад, Колонија Палмитас (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Либертад (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику